Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1969/70 zum 37. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 1800 Zuschauern im Maria Enzersdorfer Bundesstadion Südstadt der FC Wacker Innsbruck durch einen 1:0 (0:0)-Sieg im Finale gegen den Linzer ASK. Es war dies der erste Cupsieg der Tiroler. Titelverteidiger SK Rapid Wien scheiterte im Achtelfinale am späteren Cupsieger.

Qualifikation 

|}

1. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1969/70 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1969/70 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1969
Fußballsaison 1969/70